Ла Редонда има више значења:

 Ла Редонда (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Редонда (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Редонда (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Редонда (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Редонда (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Редонда, Ла Пиједра Редонда (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Редонда, Бока де Коапа (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Редонда (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Редонда, Гранха (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Редонда (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Редонда (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Редонда (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику